Батухтин — беларусская фамилия; женская форма Батухтина.

 Известные носители 
 Батухтин, Валентин Дмитриевич (1933—2019) — ректор Челябинского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор, академик.
 Батухтин, Михаил Владимирович (1921—1992) — организатор колхозного производства, Герой Социалистического Труда.

Батухтина 
 Батухтина, Елена Николаевна (более известна под фамилией Тюрина; род. 1971) — советская и российская волейболистка, трёхкратный олимпийский призёр, чемпионка мира 1990 года.